Бжозович (Brzozowicz) — польская фамилия. 

Известные носители:

 Бжозович, Войцех (род. 1945) — польский актёр, театра, кино и телевидения.
 Бжозович, Чеслав (1911—1997) — польско-канадский инженер, конструктор метрополитена и Си-Эн Тауэр.
 Бжозович, Эшли (род. 1982) — канадская гребчиха.